Il singolare maschile  del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Roger Federer che ha battuto in finale Michail Južnyj 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Rafael Nadal (quarti)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Tommy Robredo (primo turno)

 Tommy Haas (semifinali) 
 Tomáš Berdych (secondo turno) 
 Novak Đoković (quarti) 
 David Ferrer (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Dubai Tennis Championships 2007
ATP Tour 2007